Тугела (африк. Tugela, зулу Thukela) — многозначный термин; топоним.

 Тугела — река в Южно-Африканской республике.
 Тугела — водопад в ЮАР; второй по высоте водопад мира.
  — город в провинции Квазулу-Натал, ЮАР.